Mario Valery-Trabucco (né le  à Caracas au Venezuela) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 2006, il est recruté par les Dutchmen de Union College dans le championnat ECAC. Il a été nommé pour le Trophée Hobey Baker 2010, recevant le plus de votes de partisans lors de la première phase. Il passe professionnel en fin de saison 2010 avec les Phantoms de l'Adirondack dans la Ligue américaine de hockey. Durant l'intersaison, il signe au TPS Turku dans la SM-liiga.

Trophées et honneurs personnels 
Eastern College Athletic Conference
2010 : nommé dans la seconde équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| Northwood School ||HS || || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007|| Dutchmen d'Union || NCAA|| 35|| 12|| 11|| 23|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Dutchmen d'Union|| NCAA|| 35|| 9|| 8|| 17|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Dutchmen d'Union|| NCAA|| 38|| 15|| 14|| 29|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Dutchmen d'Union|| NCAA|| 38|| 23|| 22|| 45|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Phantoms de l'Adirondack || LAH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010 ||TPS Turku ||Trophée européen ||8 ||5 ||5 ||10 ||4 ||3 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2010-2011||TPS Turku || SM-liiga ||57 ||16 ||3 ||19 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012|| Augsburger Panther || DEL || 52|| 19|| 15|| 34|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2012-2013|| Augsburger Panther || DEL || 35|| 5|| 9|| 14||20 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Södertälje SK || Allsvenskan|| 8|| 0|| 3|| 3|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Asplöven HC || Allsvenskan || 29|| 7|| 3|| 10|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Starbulls Rosenheim || DEL2 || 50|| 27|| 26|| 53|| 42|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2015-2016 || SG Cortina || Serie A || 10|| 1|| 5|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016|| Kallinge-Ronneby IF || Hockeyettan || 24 || 10 || 13 || 23 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Manchester Storm || EIHL || 52 || 14 || 20 || 34 || 62 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 43 || 11 || 22 || 33 || 56 || 12 || 6 || 4 || 10 || 6
|-
| 2018-2019 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 41 || 11 || 17 || 28 || 40 || 11 || 3 || 3 || 6 || 12	
|-
| 2019-2020 || Hannover Scorpions || Oberliga || 32 || 21 || 26 || 47|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Hannover Scorpions || Oberliga || 42 || 19 || 35 || 54|| 40|| 8|| 3|| 6|| 9|| 8
|-
| 2021-2022|| Hannover Scorpions || Oberliga ||  ||

Notes et références 

Naissance en février 1987
Naissance à Caracas
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Södertälje SK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur des Dutchmen d'Union
Joueur du Asplöven HC
Joueur de la SG Cortina
Joueur du Manchester Storm
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Hannover Scorpions